Chinese Volleyball League 1997-1998 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 1997-1998 – torneo di pallavolo maschile